Аммонит:

 Аммониты — группа вымерших моллюсков из класса головоногих.
 Аммонит — разновидность промышленных взрывчатых веществ.
 «Аммонит» — британский фильм режиссёра Френсиса Ли, вышедший в 2020 году.

См. также 

 Амманиты